Valhall bezeichnet

 Walhall, einen Begriff aus der nordischen Mythologie
 Valhall (Band), eine norwegische Doom-Metal-Band
 Valhall (Öl- und Gasfeld)

Siehe auch:
 Valhalla (Begriffsklärung)
 Walhalla (Begriffsklärung)